Schlüsselberg – ród

Zobacz też:
 Schlüßlberg